Víctor Manuel puede referirse a:

 Víctor Manuel (1947–), cantautor español;
 Víctor Manuel (1897-1969), artista (pintor) cubano;
 Víctor Manuel (1968-), cantautor estadounidense-puertorriqueño de salsa.

Casa de Saboya
 Víctor Manuel I (1759–1824), rey de Cerdeña (durante 1802–1821);
 Víctor Manuel II (1820–1878), rey de Italia (durante 1861-1878);
 Víctor Manuel III (1869–1947), rey de Italia (durante 1900-1946); o
 Víctor Manuel de Saboya y Sajonia-Coburgo (1937–), pretendiente al trono de Italia.